Takahiro Yamada fait notamment référence à :
 Takahiro Yamada (1964-), gymnaste artistique japonais.
 Takahiro Yamada (1968-), athlète japonais.
 Takahiro Yamada (1972-), footballeur japonais.